Каг'ю (Wylie: bka' brgyud) — одна з чотирьох шкіл тибетського буддизму.
 Баром Каг'ю (тиб. 'Ba-rom) — підшкола лінії каг'ю тибетського буддизму.
 Карма Каг'ю (Валі: Ka-rma Bka’-brgyud) — найбільша підшкола лінії Каг'ю тибетського буддизму.
 Друкпа Каг'ю — один з головних підрозділів школи тибетського буддизму Каг'ю. 
 Шангпа Каг'ю (тиб: shangs ра bra' brgyud) — Школа Каг'ю.
 Дагпо Каг'ю (тиб.: dwags po bka' brgyud) — Школа Каг'ю.